Aslantepe ist der Name von: 
 Türk Telekom Arena, ein Fußballstadion in Istanbul
 Arslantepe, eine antike Siedlung in Vorderasien